Der Distrikt al-Mitn (; auch Metn; auch Caza du Metn) ist ein Verwaltungsdistrikt (Qaḍāʾ) im Gouvernement Libanonberg im Libanon. Hauptort des Distrikts ist Jdeideh mit den Orten Bauchrieh und Sed el Bauchrieh mit circa 160.000 Einwohnern. 

Der Distrikt al-Mitn erstreckt sich über eine Fläche von 265 Quadratkilometern. Er wird von den Flüssen Nahr el Kalb im Norden und Nahr Beirut im Süden begrenzt. Die westlichen und östlichen Grenzen sind die Mittelmeerküste im Westen und der Berg Sannine (2.600 m) im Osten.

Die Bevölkerung von al-Mitn beläuft sich auf ca. 511.200 Einwohner (12 % der Gesamtbevölkerung des Libanon), die sich auf 96 Ortschaften verteilen. al-Mitn ist eine Region, die überwiegend von maronitischen Christen bewohnt wird. Der Metn umfasst die nördlichen Vororte von Beirut, ein mächtiges Wirtschaftsgebiet.

Städte und Gemeinden 

 
Distrikt im Libanon